Темби — греческий топоним. Может означать:

 Темпейская долина
  — деревня.
 Темби (дим) — община.

См. также 
 Темпе (значения)